Peter King (saxofonist), een Britse jazzmuzikant, componist en saxofonist, levend van 1940 tot 2020
 Peter King (voetballer, 1943), een Britse voetballer, geboren in 1943
 pseudoniem van John Glenesk Mortimer, een Schotse componist, arrangeur, muziekpedagoog en altviolist, geboren in 1951
 Peter King (voetballer, 1964), een Britse voetballer, levend van 1964 tot 2012